Кубок Испании по футболу 2015/16 годов — 114-й сезон футбольного турнира в Испании. В турнире принимают участие 83 команды из разных уголков Испании. Победитель турнира получает право сыграть в Лиге Европы УЕФА, начиная с группового раунда и стать участником Суперкубка Испании. Титул победителя защищает Барселона.

Участники

Матчи

Первый отборочный раунд

Второй отборочный раунд

Третий отборочный раунд

1/16 финала

1/8 финала

Первые матчи

Вторые матчи

1/4 финала

Первые матчи

Вторые матчи

1/2 финала

Первые матчи

Вторые матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Королевской федерации футбола Испании 
 Кубок Испании на веб-сайте Ла Лиги 

Кубок Испании по футболу
Испания
Спорт в Испании в 2015 году
Спорт в Испании в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году